Лапскер:

 Алов-Лапскер, Александр Александрович (Алов, 1923—1983) — советский кинорежиссёр,  сын А. С. Алова.
 Лапскер, Александр Самойлович (Алов, Алов-Лапскер; 1896—1971) — советский агротехник, почвовед и учёный в области аграрной экономики.
 Алов-Лапскер, Иосиф Александрович (Алов, 1919—1982) — советский гистолог, цитолог и физиолог, сын А. С. Алова.